Анато́лій Анато́лійович Дубча́к (  — ) — солдат Збройних сил України.

Життєвий шлях 
Закінчив 9 класів Вапнярківської школи, відтоді працював на кількох роботах — у колгоспі, на заготівлі лісу — щоби допомагати матері. Згодом влаштувався вантажником у Києві — заробляв на ліки для хворого батька (помер 2007 року).

Пішов добровольцем у зону бойових дій АТО в жовтні 2014 року, кулеметник 1-ї окремої гвардійської танкової бригади. 12 квітня 2015-го в місці дислокації військової частини неподалік Волновахи підірвався на гранаті — ішов перевірити перебитий електрокабель. Це сталося за 7 метрів від намету з 13 військовослужбовцями.

Похований 17 квітня у селі Вапнярки.

Без Анатолія лишилися матір Галина Дмитрівна та дві сестри.

Вшанування 
29 жовтня 2015 року у Вапнярківській ЗОШ відкрито меморіальну дошку Анатолію Дубчаку.

Джерела 
 Дубчак Анатолій Анатолійович 

Уродженці Вапнярки
Померли у Волноваському районі
Поховані в Томашпільському районі